Ekhof kan avse:

 Ekhofteatern – en historisk teaterbyggnad i Gotha i Tyskland
 Ekhof – en herrgård utanför Björnlunda i Gnesta kommun, Södermanland, se Ekhov

Peresoner
 Conrad Ekhof (1720–1778), en tysk skådespelare